Nova Olinda do Norte kan syfta på:

Brasilien 

 Nova Olinda do Norte (kommun), Amazonas, 
 Nova Olinda do Norte (ort), Amazonas,